Americano FC steht für:

 Americano FC (MT), Fußballverein aus der Stadt Cuiabá,  Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien
 Americano FC (RJ), Fußballverein aus der Stadt Campos dos Goytacazes, Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien